Miejscowości:
 Picher – miasto w USA, w stanie Oklahoma 
 Picher − gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Bartosz Picher – polski aktor